Подводные лодки типа К:
 Подводные лодки типа «Крейсерская» — тип крейсерских подводных лодок СССР, 1936.
 Подводные лодки типа K — тип эскадренных подводных лодок Великобритании, 1915.
 Подводные лодки типа К (Норвегия) — норвежское обозначение трофейных лодок типа VIIC/41, входивших в состав КВМС Норвегии после Второй мировой войны.
 Подводные лодки типа К (США) — тип подводных лодок США, 1914—1923.